Portugees-Turkse Oorlog (1509)
 Slag om Tunis
 Portugees-Turkse Oorlog (1538-1557)
 Portugees-Turkse Oorlog (1558-1566)
 Portugees-Turkse Oorlog (1580-1589)
 Venetiaanse-Turkse Oorlog (1714-1718)